Dagda – comune della Lettonia
Dagda – cratere di Europa
Dagda – divinità celtica
Calderone del Dagda – attributo della divinità